Un bisou peut faire référence à : 
 un baiser,
 le bisou esquimau, un type de baiser.

Culture 

 Zou Bisou Bisou, une chanson de la période yé-yé, interprétée notamment par Gillian Hills, Sophia Loren et Jessica Paré,
 Big Bisou, une chanson humoristique française de Carlos,
 Le Bisou de la sorcière, un conte de littérature d'enfance et de jeunesse,

Homophone 
 Bizou commune française de l'orne.